Gradovi u Danskoj:
 Faxe, grad u regiji Zeland
 Faxe Ladeplads, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Faxe (općina), općina u regiji Zeland